Paisatge urbà (Martí Alsina), pintura sobre tela feta per Ramon Martí Alsina.
 Paisatge urbà (urbanisme), espai propi dels nuclis urbans o ciutats.